Coleridge (Carolina do Norte), Estados Unidos
 Coleridge (Devon), Inglaterra
 Coleridge (Nebraska), Estados Unidos
 Samuel Taylor Coleridge, poeta
 Coldridge, Devon, Inglaterra